Marussia Motors este lui automobile rusesc din  asta Marussia F1

Legături externe

Marussia Motors